Schönbach peut faire référence à :
 Schönbach, une commune de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
 Schönbach, une commune de Saxe, en Allemagne ;
 Schönbach, une commune d'Autriche ;
 Schönbach, nom allemand de la ville tchèque de Luby.